DIT, sigle de trois lettres, est un acronyme qui peut signifier :
 Dublin Institute of Technology (en français, Institut de technologie de Dublin) ;
 division internationale du travail ;
 diiodotyrosine, un acide aminé précurseur des hormones thyroïdiennes ;
 Digital imaging technician (en français, ingénieur de la vision), un des métiers du cinéma ;
 Direction des infrastructures de transport.

Dit ou dit peut servir dans certains patronymes :
 Christophe Ono-dit-Biot ;
 Paola Gustave Dit Duflo.

Dit est un nom qui peut désigner :
 dit, un poème narratif à la première personne, destiné à être récité.

Homonymie d'acronyme